Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Berrer che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kristian Pless (semifinali)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Stefano Galvani (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (finale)

 Ernests Gulbis (quarti di finale)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Michael Berrer (Campione)
 Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2006